Mouvement alternative socialiste est un terme pouvant désigner :
 le Mouvement Alternative socialiste, parti politique portugais trotskiste ;
 le Parti socialiste de lutte, parti politique belge d'extrême gauche dénommé Mouvement pour une alternative socialiste entre 1999 et 2008.